Stuckenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Antonowitsch Stuckenberg (1844–1905), russischer Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Anton Iwanowitsch Stuckenberg (1816–1887), russischer Verkehrsingenieur und Schriftsteller
 Carl-Friedrich Stuckenberg (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Fritz Stuckenberg (1881–1944), deutscher Maler
 Johann Christian Stuckenberg (1788–1856), deutsch-russischer Geograph, Hydrograph und Autor
 Viggo Stuckenberg (1863–1905), dänischer Dichter

Stuckenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen in Nordrhein-Westfalen:
 Stuckenberg (Iserlohner Höhe) (451,4 m), in der Iserlohner Höhe bei Iserlohn, Märkischer Kreis
 Stuckenberg (Lipper Bergland) (213,8 m), in Herford-Schwarzenmoor, Kreis Herford

Siehe auch:
 Stukenberg